WWE

World War, guerra mundial, em inglês.
WW 3 - filme estadunidense de 2001 , do gênero filme de guerra. 

Desambiguações de siglas